Abnauaju (inne nazwy to Banuła i Oczokoczi) – nieznany nauce hominid, obiekt badań kryptozoologii. Nazwa pochodzi z języków kaukaskich i oznacza "leśny człowiek".

Wygląd zewnętrzny i pochodzenie 
Abnauaju rzekomo posiada czarne włosy i skórę. Ma niskie czoło, wysokie kości policzkowe oraz płaski nos. Ponadto posiada duże zęby oraz muskularne ramiona i nogi. Świadkowie twierdzą, że widywali w górach na Kaukazie.

Zachowanie 
Stwór ten umiejętnie pływa i biega. Dobrze słyszy, żywi się winogronami i mięsem. Broni się, gdy się go atakuje. Sypia w wykopanych przez siebie norach.

Zobacz też 
 Yeti
 Człowiekowate

Bibliografia 
 

Kryptydy